Калиновка — село в Чернушинском районе Пермского края. Административный центр Калиновского сельского поселения.

Село находится примерно в 26 км к северо-востоку от центра города Чернушки.

История 
Основано в 1855 году, статус села с 1881 года.

Население 
Численность населения составляла: 148 человек (1869 год), 498 человек (1926 год).

В 2005 году численность населения составляла 602 человека.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 512 человек, в том числе 239 мужчин и 273 женщины.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района